È noto per il suo lavoro sull'eziologia dell'orientamento sessuale, dal quale ha concluso che l'omosessualità è sostanzialmente ereditata. Ha anche scritto The Man Who Would Be Queen, che ha suscitato sia forti critiche che una nomination per un premio, successivamente ritrattate, dalla Lambda Literary Foundation, un'organizzazione che promuove la letteratura gay. Secondo la Web of Science, le opere di Bailey sono state citate circa 2200 volte e ha un indice H di 25.

Biografia 
Bailey è nato a Lubbock, in Texas. Ha conseguito il Bachelor of Arts con una laurea in matematica alla Washington University nel 1979 e il suo dottorato di ricerca in psicologia clinica presso l'Università del Texas ad Austin nel 1989, dove ha studiato con la ricercatrice di genetica comportamentale Lee Willerman.

Bailey divenne professore alla Northwestern University nel 1989. Negli anni '90, Bailey pubblicò diversi articoli che suggerivano una componente ereditaria nell'orientamento sessuale. Nel 2003 ha pubblicato il testo The Man Who Would Be Queen.

Nell'ottobre 2004, Bailey si dimise da presidente del dipartimento di psicologia. Bailey continua la sua docenza alla Northwestern.

Opere 
 Bailey JM, Miller JS, Willerman L (1993). "Maternally rated childhood gender nonconformity in homosexuals and heterosexuals". Archives of Sexual Behavior. 22 (5): 461–9. doi:10.1007/BF01542559. PMID 8239975.
 Greenberg AS, Bailey JM (1993). "Do biological explanations of homosexuality have moral, legal, or policy implications?". Journal of Sex Research. 30 (3): 245–251. doi:10.1080/00224499309551708.
 Bailey JM, Zucker KJ (1995). "Childhood sex-typed behavior and sexual orientation: A conceptual analysis and quantitative review". Developmental Psychology. 31: 43–55. doi:10.1037/0012-1649.31.1.43.
 Bailey JM, Nothnagel J, Wolfe M (1995). "Retrospectively measured individual differences in childhood sex-typed behavior among gay men: Correspondence between self- and maternal reports". Archives of Sexual Behavior. 24 (6): 613–22. doi:10.1007/BF01542183. PMID 8572910.
 Bailey JM (1995). "Sexual orientation revolution". Nature Genetics. 11 (4): 353–4. doi:10.1038/ng1295-353. PMID 7493006.
 Dunne MP, Martin NG, Bailey JM, et al. (1997). "Participation bias in a sexuality survey: psychological and behavioural characteristics of responders and non-responders". International Journal of Epidemiology. 26 (4): 844–54. doi:10.1093/ije/26.4.844. PMID 9279618.
 Bailey JM (1999). "Homosexuality and mental illness". Archives of General Psychiatry. 56 (10): 883–4. doi:10.1001/archpsyc.56.10.883. PMID 10530627.
 Bailey JM, Pillard RC, Dawood K, et al. (1999). "A family history study of male sexual orientation using three independent samples". Behavior Genetics. 29 (2): 79–86. doi:10.1023/A:1021652204405. PMID 10405456.
 Bailey JM (2003). The Man Who Would Be Queen: The Science of Gender-Bending and Transsexualism. Washington, D.C: Joseph Henry Press. ISBN 0-309-08418-0.

Note

Collegamenti esterni